Ива́н Леони́дович Ку́чин (13 марта 1959, Петровск-Забайкальский, Читинская область, РСФСР) — русский поэт, композитор, автор-исполнитель.

Биография 
Родился 13 марта 1959 года в городе Петровск-Забайкальский.

Отец Леонид Иванович работал водителем, мать Нина Иннокентьевна (1935—1989) была железнодорожником.

Закончил художественно-графическое отделение Улан-Удэнского педагогического училища, служил в Забайкальском военном округе в подразделении связи.

Автор более 200 песен и множества неизданных стихов. Самостоятельно делает аранжировку собственных песен, сведение музыки и мастеринг.

Первый альбом «Дикий Пляж» записан в 1987 году. Как автор-исполнитель выступает с 1994 года. В 1997 году записал альбом «Судьба воровская», ставший лидером продаж.

Иван Кучин, по собственному признанию, провёл в местах заключения 12 лет за совершение многочисленных краж. Освободился из мест лишения свободы в 1992 году. Певец не стремится к публичности, предпочитает жить в деревне (на данный момент проживает в Подмосковье). Не считает себя артистом, свои выступления называет не концертами, а встречами с друзьями. Принципиально не пользуется услугами имиджмейкеров, продюсеров, постановщиков шоу.

Награды 
Награждён нагрудным знаком «За службу на Северном Кавказе» Г. Н. Трошевым

Дискография

Альбомы 
 1994 — «Летят года»
 1994 — «Из лагерной лирики». Оригинальная запись 1994 г. из архива автора

 1995 — «Хрустальная ваза». Оригинальная запись 1995 г. из архива автора
 1997 — «Судьба воровская»
 1998 — «Крестовая печать». Remix+new
 2001 — «Царь-батюшка»
 2003 — «У дороги рябина». Remix+new
 2004 — «Жестокий романс»
 2012 — «Небесные цветы»
 2015 — «Сиротская доля»
 2018 — «Военный альбом»

Сборники 
 1996 — «Избранное»
 1997 — «Чикаго»
 1997 — «Запретная зона»
 2000 — «Я пишу тебе, мама…»
 2014 — «Чёрное золото»

Неизданное 
 1985 — «Возвращение домой»
 1987 — «Дикий пляж». Оригинальная запись 1987 г.
 1993 — «Группа крови»

Примечания

Ссылки 
 Официальная группа Facebook
 [https://itunes.apple.com/ru/artist/ivan-kucin/id589440757 
540528401939крс[zrtu]

Исполнители русского шансона
Авторы-исполнители России
Певцы и певицы России
Поэты России